Twelsiek ist der Familienname von:

 Gundolf Twelsiek, Professor für Kriminologie an der Hochschule Fulda
 Maik Twelsiek (* 1980), deutscher Triathlet